XLIV чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (высшая лига) проходил с января по апрель 1982 года.

В соревнованиях высшей лиги приняли участие команды из 4 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, МВТУ Москва, «Динамо» Москва, «Уралэнергомаш» Свердловск, «Искра» Одинцово); УССР («Политехник» Одесса, «Локомотив» Харьков, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград); ЛатССР («Радиотехник» Рига); УзССР («Динамо» Ташкент).

Соревнования проводились в два этапа: на предварительном команды провели двухкруговой турнир по туровой системе, в финальном шестёрка сильнейших в 1 круг разыграла медали, а остальные клубы боролись за сохранение места в дивизионе сильнейших с учётом результатов предварительного этапа.

Московский ЦСКА, не проигравший ни одной игры на предварительной стадии, стал чемпионом СССР в двадцать пятый раз и тринадцатый подряд. Вновь напряжённой была борьба за серебряные награды, которую весь турнир вели «Автомобилист» и «Радиотехник». С минимальным преимуществом по разнице партий в ней первенствовали ленинградцы — подопечные Вячеслава Платонова.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный турнир за 1-6 места

Утешительный турнир за 7-12 места

Первая лига 
1. «Куроапаратура» Вильнюс
2. «Дорожник» Алма-Ата
3. «Мотор» Минск
4. «Автомобилист» Грозный
5. «Мотор» Волгоград
6. «Динамо» Ленинград
7. «Каспий» Шевченко
8. Команда Баку
9. «Калев» Таллин
10. Команда Кишинёва
11. «Автомобилист» Львов
12. «Спартак» Тбилиси
13. «Строммашина» Могилёв
14. «Динамо» Ереван
15. ДСК Фрунзе
16. «Копетдаг» Ашхабад.

Дивизион сильнейших покидают 2 клуба — «Уралэнергомаш» (Свердловск) и «Звезда» (Ворошиловград). Им на смену приходят «Дорожник» (Алма-Ата) и «Куроапаратура» (Вильнюс).

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Константин Бурякин, Владимир Кондра, Вильяр Лоор, Валерий Лосев, Олег Молибога, Юрий Панченко, Сергей Петрушин, Анатолий Полищук, Александр Савин, Александр Сапега, Юрий Старунский, Александр Чёрный. Тренер — Валерий Клигер.

 «Автомобилист» (Ленинград): Фёдор Барчуков, И. Брыков, Сергей Грибов, Альберт Дилленбург, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, С. Ефимов, Вячеслав Зайцев, Юрий Кузнецов, Владимир Полищук, Сергей Федяев, В. Хлыстунов. Тренер — Вячеслав Платонов.

 «Радиотехник» (Рига): Сергей Антипин, Александр Белевич, Сергей Буча, Раймонд Вилде, Юрис Грантиньш, Юрис Девейкус, Борис Колчин, И. Наглис, В. Рубен, Александр Рябов, Павел Селиванов, В. Ткаченко. Тренер — Геннадий Паршин.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
С. Абрамов («Локомотив» Харьков);
Александр Белевич («Радиотехник» Рига);
Павел Воронков («Локомотив» Киев);
Сергей Грибов («Автомобилист» Ленинград);
А. Гутор («Локомотив» Киев);
О. Дмитренко («Искра» Одинцово);
Владимир Дорохов («Автомобилист» Ленинград);
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград);
Н. Кубельник («Искра» Одинцово);
Вильяр Лоор (ЦСКА Москва);
Валерий Лосев (ЦСКА Москва);
Олег Молибога (ЦСКА Москва);
С. Мячин («Динамо» Ташкент);
Юрий Панченко (ЦСКА Москва);
В. Рубен («Радиотехник» Рига);
Александр Савин (ЦСКА Москва);
Павел Селиванов («Радиотехник» Рига);
С. Смирнов («Локомотив» Харьков);
Олег Смугилёв («Автомобилист» Ленинград);
Александр Сороколет («Политехник» Одесса);
С. Хлобыстов («Автомобилист» Ленинград);
Владимир Чернышёв (МВТУ Москва);
П. Чухраев («Локомотив» Харьков);
Владимир Шкурихин («Динамо» Мос. область).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1982 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1982 году